Келлервилл (англ. Kellerville):

 Келлервилл — невключённая территория в округе Адамс (штат Иллинойс, США).
 Келлервилл — невключённая территория в округе Дюбуа (штат Индиана, США).